

Geografia 
 Francia
 Thiré – comune nel dipartimento della Vandea nella regione dei Paesi della Loira

Persone 
 Cecil Thiré – attore brasiliano
 Jonathan Thiré – ciclista francese
 Luisa Thiré – attrice brasiliana
 Miguel Thiré – attore brasiliano